Kattögeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattögeltjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Kattögeltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (3,69 ha)
Kattögeltjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn